Spinefarm Records (також відома під назвою «Spin-Farm Oy») — фінський лейбл, заснований 1990 року. Основна спеціалізація — музичні гурти, які виконують важкий метал. У 2002 році компанія увійшла до складу Universal Music Group, але працює незалежно.

Spinefarm Records складається із чотирьох суб-лейблів: «Spinefarm» (метал), «Spikefarm» (екстремальний метал), «Ranka» (музика на фінській мові) и «Ranch» (рок).

Spinefarm Records має офіси в Гельсінкі, Лондоні і Нью-Йорку.

Відомі виконавці, які записувались на лейблі

Spinefarm 

 36 Crazyfists
 Agonizer
 Airbourne
 Amaranthe
 Amberian Dawn
 Amorphis
 Anti-Flag
 Artificial Heart
 Babylon Whores
 Beherit
 Barathrum
 Beto Vázquez Infinity
 The Black League
 Bob Malmström
 Brother Firetribe
 C.B Murdoc
 Celesty
 Charon
 Children of Bodom
 ChthoniC
 Crow Mother (band)
 D'espairsRay (UK Only)
 Dark Tranquillity
 Darke Complex
 Darkwoods My Betrothed
 Dead by April
 Deals Death
 Decade
 DragonForce
 Dragonlord

 Dreamshade
 Dreamtale
 Dynazty
 Eilera
 Electric Wizard
 End of You
 Eternal Tears of Sorrow
 Finntroll
 Five Finger Death Punch (UK Only)
 For My Pain
 Funebre
 Hevein
 Helloween (UK)
 In Mourning
 Jettblack
 Kalmah
 Killing Joke
 Kiuas
 Kobra and the Lotus
 The Kovenant
 Le Chevalier
 Lullacry
 Machinae Supremacy
 Malpractice
 Metsatöll
 Mucc (UK Only)

 MyGRAIN
 My Passion
 Naildown
 Nightwish
 Norther
 One Morning Left
 Pain Confessor
 Rammstein
 Reckless Love
 Rotten Sound
 Santa Cruz
 Satyricon
 Seether
 Sentenced
 Sethian
 SHVPES
 Shining
 Sinergy
 Slaves to Gravity
 Soen
 Sonata Arctica
 Swallow the Sun
 Tarja Turunen
 Tarot
 Throne of Chaos
 Thy Serpent
 To/Die/For

 The Treatment
 Turbowolf
 Twilightning
 Von Hertzen Brothers
 Voodoo Six
 Warmen

Spikefarm 

 Ajattara
 Amoral
 Beherit
 Code
 Demigod
 Entwine
 Finntroll

 Hanging Garden
 Kalmah
 Moonsorrow
 Noumena
 Ram-Zet
 Rapture
 Reverend Bizarre

 Shadow
 ShamRain
 Shape of Despair
 Silentium
 To Separate the Flesh from the Bones

Ranka Recordings 
 Aavikko
 Giant Robot
 Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus
 Turmion Kätilöt (with actual contract problems)
 Viikate

Ranch 
 The Black League
 The Flaming Sideburns
 Peer Günt
 Blake

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Spinefarm  на MySpace

Фінські лейбли звукозапису
Хеві-метал лейбли звукозапису